Сорана Кирстя і Марина Еракович були чинними чемпіонками, але вони вирішила того року не брати участі.Івета Бенешова і Барбора Стрицова виграли титул, перемігши у фіналі пару Владіміра Угліржова і Рената Ворачова з рахунком 1-6, 6-0, [10-7].

Сіяні пари 

  Анна-Лена Гренефельд /  Патті Шнідер (чвертьфінал)
  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (чемпіонки)
  Клаудія Янс /  Алісія Росольська (чвертьфінал)
  Андреа Главачкова /  Луціє Градецька (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А-Л Гренефельд П Шнідер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ж Куен М-Е Пеллетьє
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Декмеєре А Клепач
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Угліржова Р Ворачова| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= К Янс А Росольська| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=62
| RD1-score05-3=[10]| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ю Федак К Мароші
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3=[4]
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Шонессі К Среботнік| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= С Лефевр О Веді
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=ALT
| RD1-team09= Т Бачинскі П Герцог
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Малек А Парра Сантонха| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=[10]| RD1-seed12=4
| RD1-team12= А Главачкова Л Градецька
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=[6]
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Борвелл Р Копс-Джонс
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= К Клейстерс К Фліпкенс| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ю Гергес У Радванська
| RD1-score15-1=7| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=[8]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=[10]| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А-Л Гренефельд П Шнідер
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В Угліржова Р Ворачова| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= К Янс А Росольська
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М Шонессі К Среботнік 
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6'''
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Посилання 
 Main Draw

BGL Luxembourg Open
2009
2009 у люксембурзькому спорті